Ви́ктор Черно́в: Чернов, Виктор Георгиевич (1899—1945) — генерал-майор, Герой Советского Союза.
 Чернов, Виктор Михайлович (1873—1952) — русский политический деятель, один из основателей партии социалистов-революционеров и её основной теоретик.